Stefan Mair (* 2. Juni 1990) ist ein österreichischer Straßenradrennfahrer.

Stefan Mair gewann 2008 in der Juniorenklasse eine Etappe beim Giro del Friuli Occidentale, zwei Etappen und die Gesamtwertung bei der Internationalen Junioren-Radrundfahrt Oberösterreich, sowie die Gesamtwertung des Giro della Lunigiana. 2009 bis 2011 fuhr er für das österreichische Tyrol Team. Bei den Staatsmeisterschaften 2009 wurde er Zweiter in der U23-Bergmeisterschaft und Fünfter im Einzelzeitfahren der Eliteklasse. 2011 belegte er bei der Bergmeisterschaft den vierten Platz und gewann somit die U23-Klasse. Dieser Sieg der U23-Wertung wurde ihm am 27. Juni 2013 von der Nationalen-Anti-Doping-Agentur wegen des Verstoßes gegen die Anti-Doping Bestimmungen, durch Verwendung der verbotenen Substanz Prednisone, Prednisolone (S9 der WADA-Prohibited List), aberkannt und für zwei Jahre bis 26. Juni 2015 gesperrt.

Weblinks

Einzelnachweise  

Radsportler (Österreich)
Österreichischer Meister (Radsport)
Sportler (Tirol)
Österreicher
Geboren 1990
Mann
Dopingfall im Radsport
Doping in Österreich